А́нгел (, ангелос — «посланник, вестник»,  — «посланник»), в авраамических религиях — духовное, бесплотное существо, сообщающее волю Бога и обладающее сверхъестественными возможностями. Традиционно ангел изображается как антропоморфное существо с крыльями за спиной.

Этимология названия 
Греческое слово  [ангелос] — прямой перевод древнееврейского  [мал’а́х], от архаичного корня , представленного практически во всех древнесемитских языках (кроме аккадского), и изначальное значение данного слова — в угаритском — ml’k, в арамейском и древнееврейском — mal’ak — «посланник», из иврита заимствовано арабское слово  ма́лак.

В Библии

В Ветхом Завете 
По учению Православной церкви, змей-искуситель (, ) — есть не кто иной, как дьявол — падший ангел, так как

За повествованием о грехопадении в Библии вскоре следует упоминание херувима, сохранившего верность Богу:

Часть богословов в христианстве и иудаизме придерживались мнения о том, что в () говорится об ангелах, которые иногда вступали в браки с людьми, порождая исполинов (нефилим). Для этого они воплощались в человеческое тело и сходили на землю:

Эти взгляды изложены в апокрифических книгах Еноха и Юбилеев, этого мнения придерживались многие раннехристианские авторы (Иустин Философ, Ириней, Афинагор, Климент Александрийский, Тертуллиан, Амвросий и другие). Большинство прославленных своими экзегетическими трудами отцов Церкви (Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Феодорит Кирский, Кирилл Иерусалимский, Иероним Стридонский, Августин и другие) придерживались мнения, что под «сынами Божьими» здесь подразумевались благочестивые сифиты (потомки Сифа).

В Ветхом Завете ангелы являлись многим персонажам: Агари, Аврааму, Лоту, Иакову, Моисею, Валааму, Иисусу Навину, Гедеону, Маною, Давиду, Илии, трём отрокам Вавилонским, пророкам Даниилу и Захарии.     

В Ветхом Завете часто личность, которая называется ангелом, впоследствии называется Господом (, ,  и ). Большинство святых отцов думало, что во всех этих видениях является не ангел, а сам Бог (Сын Божий), и эти видения были предвосхищением воплощения. Другие видели в некоторых из этих видений Троицу, особенно в трёх ангелах, посетивших Авраама. Третьи видели в этом видении проявление единого Бога, который обнаруживает единство естества в трёх божественных лицах.

В Новом Завете 
В Новом Завете ангелы также являлись многим персонажам: священнику Захарии, Деве Марии, Иосифу Обручнику, пастухам, волхвам, Марии Магдалине и другим жёнам-мироносицам, апостолам, Корнилию сотнику. 

Ангелы служили Иисусу Христу после искушения Его в пустыне (). Видения Ангелов лежит в основе откровений, данных святому Иоанну Богослову.

В послании к Евреям даётся определение ангелов: 

В большинстве переводов Библии при упоминаниях о падших и всяких согрешивших (выступивших против Бога) ангелах используют строчную букву, а при упоминании святых Ангелов — прописную.

В авраамических религиях

В иудаизме 
Среди семи ангелов еврейской религии лишь двое названы в Танахе (еврейской Библии) по имени: Михаэль и Габриэль. В апокрифе книга Еноха упоминаются семь высших ангелов или архангелов: 
 Михаэль (Михаил) — архангел, поставленный над лучшей частью людей — над избранным народом;
 Габриэль (Гавриил) — архангел, поставленный над змеями, раем и херувимами;
 Рафаэль (Рафаил, Руфаил) — властелин над душами людей; 
 Уриэль  (Уриил) — властелин светил и загробного мира;
 Регуэль (Рагуил) — архангел, подвергающий наказаниям мир светил;
 Сариэль — владыка сил, соблазняющих людей;
 Иерахмиэль (Иеремиил) — архангел, который будет надзирать за воскресением из мертвых. 

Ангелы властвуют над всеми стихиями и силами природы, и имена многих ангелов образованы от имен тех сил природы или стихий, которые им подвластны, например Барадиэль — ангел града (барад — град), Галгалиэль — ангел солнечного круга (галгал — кольцо, колесо), Кохавиэль — ангел звезд (кохав — звезда), Метариэль — ангел дождя (матар — дождь).

В каббале 
Каббала различает несколько категорий ангелов: ангелы добра и зла, ангелы милосердия и наказания, ангелы мужского и женского пола. Сила ангелов, по мнению каббалистов, основывается на проявляющейся в них эманации божественного света. В каждом человеческом существе, по их мнению, живут добрый и злой ангел, и каждый шаг человека сопровождается добрыми и злыми духами. Огромная армия ангелов разрушения (малахей хаббала), в противоположность доброму окружению Бога, составляет семью дьявола.

В христианстве 

По христианскому учению ангелы — бесплотные духи, одаренные умом, волею и могуществом. Однако бестелесными и невещественными ангелы называются только по сравнению с людьми, но не по сравнению с Богом, Который совершенно невещественен и бестелесен. 

В святоотеческой литературе по вопросу о времени сотворения ангелов чаще других встречаются следующие два мнения. Согласно первому, ангелы сотворены прежде материального мира. Этого мнения придерживались святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, преподобный Иоанн Дамаскин. Согласно второму мнению, ангелы сотворены одновременно с вещественным миром или позже его.  Такого мнения придерживались блаженный Феодорит Киррский, блаженный Августин Иппонский, святитель Епифаний. Это мнение следует из того, что ангелы, будучи сотворёнными существами, зависят от времени и пространства как категории сотворённого бытия. Так, ангелы не имеют вида, подобного телам, однако для своего существования они нуждаются в месте, так как не обладают свойством вездеприсутствия. Например, когда они находятся на земле, их нет на небе, и наоборот.

Согласно христианству, Бог использует ангелов для осуществления Своих велений. Он не имеет нужды в них, но по Своей благости, предоставляет им часть Своих дел. 

Ангелов значительно больше, чем всех людей. В книге пророка Даниила и Апокалипсисе сообщается, что их тьма тем, то есть миллиарды (, ). Ангелы бессмертны, поэтому их число не уменьшается. Назначение ангелов: исполнять волю Божию и прославлять Бога. Ангелы, так же как и люди, имеют ум, и ум их много более совершенен, чем человеческий. Согласно преподобному Иоанну Дамаскину, ангелы являются по воле Божией достойным людям и являются не такими, каковы они сами по себе, но преобразуятся так, чтобы смотрящие могли их видеть.

В ангельском мире была учреждена Богом строгая иерархия из девяти ангельских чинов: Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы. Люцифер — самый совершенный из всех духов и один из высших ангелов захотел иметь всё лишь для самого себя, из-за чего был отлучён от Бога. Более того, ему удалось совратить множество других ангелов. Люцифер стал называться дьяволом, сатаной, лукавым и другими именами, а другие падшие ангелы — бесами, демонами. Падшие духи не до конца лишены своего прежнего могущества и, по попущению Бога, могут внушать людям греховные мысли и желания, руководить ими. Но людям помогают добрые ангелы. Согласно Откровению Иоанна Богослова, архангел Михаил и другие ангелы воевали против дьявола и его ангелов и победили. После этого дьявол и его ангелы были низвержены на землю (). 

В православии отмечается почитание архангелов, известных по имени: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Иеремиил, Иегудиил, Селафиил, Варахиил. Архангелы Михаил и Гавриил упомянуты в книгах Ветхого Завета, которые являются каноническими во всех Церквях. Архангел Рафаил упомянут в книге Товита (являющейся канонической в католицизме), архангелы Уриил, Селафиил, Иеремиил — в неканонической Третьей книге Ездры.

В XV веке монах Амадей Португальский утверждал, что получил откровение о семи имен архангелов: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Иегудиил, Варахиил и Силтиэль. Католическая церковь вмешалась против попытки почтить семь ангелов этими именами. Попытки добиться церковного признания хотя бы Урииля также не увенчались успехом. Католическая церковь почитает три библейских ангела (Михаила, Гавриила и Рафаила). Только эти три имени есть в Библии в католицизме. Третья книга Ездры в католической Библии отсутствует. Римский собор 745 года определил: «Но мы, как нас учит святое апостольское служение и даёт Божественная власть, не знаем более чем трёх имён ангелов, то есть Михаил, Гавриил, Рафаил: иначе тайна бытия имён ангелов и демонов была бы открыта».

Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных совершается в Православной церкви . Его установление связывают с решением Лаодикийского собора (около 343 года), бывшего за несколько лет до Первого Вселенского Собора и осудившего как еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира.

В православии существует представление об ангелах-хранителях, посылаемых Богом каждому человеку сразу после его крещения: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного» ().

Также ангелы поставлены для управления стихиями, небесами, миром и всем, что в нем.

Ангельская иерархия в христианском вероучении 

Шестикрылые серафимы описаны в книге пророка Исаии (). Херувимы упоминаются в Ветхом Завете множество раз (, , , , ). В книге пророка Иезекииля они предстают в виде четырёхкрылых существ (). В четырёх Посланиях апостола Павла названы дополнительно к Ангелам: Архангелы, Престолы, Господства, Начала, Власти и Силы (, , , , ).

В своём творении святитель Григорий Богослов пишет, что существуют девять ангельских чинов: «Разве простремся в той мере, в какой знаем, что есть какие-то Ангелы (ἀγγέλους), Архангелы (ἀρχαγγέλους), Престолы (θρόνους), Господства (κυριότητας), Начала (ἀρχάς), Власти (ἐξουσίας), Светлости (λαμπρότητας), Восхождения (ἀναβάσεις), умные Силы или Умы (νοερὰς δυνάμεις, ἢ νόας), природы чистой, беспримесные, непреклонные или неудобопреклоняемые ко злу, непрестанно ликовствующие окрест первой Причины».

Святитель Кирилл Иерусалимский выделяет также девять чинов, хотя в таком порядке: «…Посем вспоминаем…всю тварь…невидимую, Ангелов, Архангелов, Силы, Господства, Начала, Власти, Престоли, Херувимов многоочих (Иез. 1:6 и 10:21), как бы говоря с Давидом: возвеличите Господа со мною (Пс. 33:4). Поминаем же и Серафимов, которых Духом Святым видел Исаия, стоящих окрест Божия Престола, и двумя крыльями закрывающих лице, двумя ноги, а двумя летающих, и восклицающих: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф (Ис. 6:2—3). И для того преданное нам от Серафимов Богословие сие повторяем, да соделаемся причастниками песнопения купно с премирными воинствами».

Святитель Афанасий Великий упоминает в своём «Послании к Серапиону»: « 13) … Ангелы …Серафимов… Херувимов… Архангелов …Господств… Престолов… Начал… иного чего».

В «Слове на Рождество Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» святитель Амфилохий Иконийский (ум. 394) перечисляет: Херувимы, Серафимы, Архангелы, Господства, Силы и Власти.

В одной из проповедей, приписываемой Иоанну Златоусту, перечисляются 9 ангельских чинов, в том же порядке, что у Кирилла Иерусалимского: «Божественная мудрость, воспользовавшись этим светильником, отыскала одну потерянную драхму и присоединила к девяти ангельским драхмам. Необходимо, возлюбленные, сказать, кто это жена, имеющая десять драхм. Это мудрость Божия, имеющая десять драхм. Какие? Сосчитай: ангелы, архангелы, начала, власти, силы, престолы, господства, херувимы, серафимы и первозданный Адам».

В чин литургии византийского обряда входит песнопение, называемое херувимской песнью: «Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе…». Она состоит из двух частей, разделяемых великим входом, перед ней раскрываются царские врата алтаря.

Основой для создания церковного учения об ангелах является написанная в конце V века книга, приписываемая Дионисию Ареопагиту, «О небесной иерархии» (, ). Согласно этой книге, все небесные Существа в общем можно называть ангелами, однако конкретно ангелами называются последний ангельский чин. Ангельские чины в этой книге располагаются в следующем порядке:

Первый лик
 Серафимы (, ) — горящие, пламенеющие. Их имя показывают быстрое, непрестанное, неослабное и постоянное стремление к Божественному, имеют способность возводить низших в горние.
 Херувимы ( от ) — обилие познания или излияние мудрости. Их имя означает знать и созерцать Бога, способность принимать высший свет и созерцать Божественное благолепие, преподавать и сообщать обильно другим дарованную им самим мудрость.
 Престолы () — высочайшие и превыспренные. Их имя означает, что они совершенно чужды всякой низкой земной привязанности, они, постоянно возвышаясь над всем дольним, стремятся в горние, принимают внушение от Бога во всяком бесстрастии и невещественности, они носят Бога, и раболепно выполняют Его повеления.

Второй лик
 Господства (; ) — их имя означает совершенно свободное от всякой низкой привязанности к земному возвышение к горнему, их господство в этом, которое стоит выше всякого унизительного рабства, постоянно стремящееся к истинному Господству, и, сколько возможно, свято преобразующее в совершенное Ему подобие как самих себя, так и всё им подчиненное.
 Силы (; ) — их имя означает могущественное и непреоборимое мужество, отражающееся во всех их действиях, для того, чтобы удалять от себя всё то, что могло бы уменьшить и ослабить Божественные озарения, им даруемые, они неуклонно взирают на высочайшую и всеукрепляющую Силу, и, сколько возможно, по своим силам становятся Её образом, к низшим силам богоподобно нисходящие для сообщения им могущества.
 Власти (, ) — их имя означает устройство духовного владычества, сколько возможно, уподобляющееся Источнику и Подателю всякой власти.

Третий лик
 Начальства (Начала, ; ) — их имя означает Богоподобную способность начальствовать и управлять сообразно священному порядку, всецело обращаться к Богу и других, как свойственно Начальству, к Нему руководствовать, отпечатлевать в себе, сколько возможно, образ Начала, способность выражать премирное начальство Бога в благоустроении начальствующих Сил.
 Архангелы () — их имя означает чин, определенный для научения ангелов и людей. Они обращаются через Начальства к премирному Началу, сообразуются с Ним, сколько возможно, и хранят между ангелами единение сообразно своему водительству. Они приемлют Божественные озарения чрез первые Силы и передают их ангелам, а через ангелов сообщают людям по мере того, сколько кто способен к Божественным озарениям.
 Ангелы () — их имя означает чин, который окончательно заканчивает все небесных чины, они последние между небесными существами имеют ангельское свойство, они наиболее близки к людям.

В исламе 

В исламе ангелы — это «посланцы» («посланники») и слуги Аллаха, исполнители Его воли. К ним неприменимы понятия мужской и женский род. Согласно Корану, ангелы живут на небесах, охраняют рай и ад, окружают трон и престол Аллаха поют Ему хвалу (, ), обладают двойными, тройными и четверными крыльями ().

Вера в ангелов является неотъемлемой частью веры мусульманина (Коран 2:177), это второй из столпов веры мусульманина, после веры в Аллаха.

Согласно исламу, по велению Аллаха ангелы играют активную роль в жизни людей, оберегают и сопровождают каждого человека от рождения до смерти и даже в могиле. Каждого человека сопровождают два ангела. Зачатому в утробе матери ребенку Аллах дает душу через ангела. Специальные ангелы записывают все земные деяния человека. Физическая смерть человека также наступает через отправленного Аллахом ангела, который забирает его душу. 

Ангелы передают пророкам слова Аллаха. Коран выделяет несколько категорий ангелов. Высшие среди них — мукаррабун («приближенные»), находящиеся у престола Аллаха. К высшим ангелам относятся Джибрил, Микаил, Исрафил. Джибрил, по преданию, является главным посредником между Аллахом и Мухаммедом, а также Исой и Марьам. 

Девятнадцать грубых и сильных ангелов, называемых Аз-Забания (стражи), охраняют ад. Главой стражей ада называется Малик. В послекораническом предании появились имена двух ангелов, допрашивающих умерших в могиле, — Мункар и Накир.

Согласно Корану, ангелы были созданы до человека и пытались отговорить Аллаха создавать Адама. После его сотворения Аллах заставил их пасть ниц перед человеком. Это сделали все, кроме Иблиса, который был низвергнут за это с небес и обречен на муки ада после Суда. На мучения в этой жизни, до Суда, были обречены на земле два других ангела, не устоявших перед мирскими соблазнами, — Харут и Марут.

Мусульманская ангелология, развивавшаяся как комментирование соответствующих мест Корана, находилась в большой степени под влиянием христианства.

Аналоги в других религиях

В буддизме 

В буддизме идея ангелов находит своё отражение в концепции бодхисаттвы — некого Просветлённого Существа, подобного ангелам в авраамических религиях.

В зороастризме 
Для последователей зороастризма — Амеша Спента, язаты.

Ангел в чувашской мифологии 
Пирешти (чуваш. Пирĕшти) — в чувашской мифологии антропоморфное и зооморфное существо, включено в полисистемность божеств и духов, обладает многочисленными функциями и выступает в различных образах: человекоподобный вестник, передающий через Кепе или Пулех Верховному богу Турă просьбы людей, или, наоборот, от богов небесного мира доносящий до людей добрые вести; ангел-защитник человека, сидящий на его плечах, часто их двое; дух-хранитель души, в виде неопределённой птицы; божество дома, в отличие от Хэртсурт (чуваш. Хĕртҫурт), способное делать только добро; покровитель лошадей, вообще скота.

Образ и функции Пирешти восходят к древнеиранской культуре: авест. Фраваши — податель жизни, защитник, дух-хранитель, вечные души предков в облике птиц; перс. Фереште — ангел, вестник.

В сикхизме 
Азраил (как Азраа-иил) — имя ангела смерти в Гуру Грантх Сахиб, священной книге и последнему гуру сикхизма.

В других источниках

В мифологии Розы мира 

Ангелы низшего круга:
 Херувимы — хранители людей,
 Серафимы — хранители некоторых человеческих содружеств (церквей, религиозных общин, этических объединений),
 Престолы — хранители наций.

Ангелы высшего круга:
 Астралы или Власти — творцы материальности Энрофа,
 Силы — творцы материальности сакуалы даймонов,
 Господства — творцы материальности миров просветления, кроме Олирны,
 Начала — творцы материальности затомисов,
 Архангелы — ими становятся сирины, алконосты, гамаюны христианских метакультур.

Также в Розе мира упоминаются ангелы мрака.

В Книге Урантии 
«Книга Урантии» говорит, что «ангелы — это попечительские духи времени», а про другие чины, среди названных в Библии (; ), уточняет: «власти — воинство посланников ; силы — высшие личности Бесконечного Духа». Эти три чина — основные «категории личностей Бесконечного Духа» (третьего лица Троицы).

Ангелы принадлежат к категории попечительских духов (включает семь ангельских чинов и один чин промежуточных созданий):
Ангелы — это духовные попечители и товарищи восходящих эволюционных волевых созданий всего пространства; они также являются коллегами и партнерами вышестоящего воинства божественных личностей сфер. Ангелы всех чинов представляют собой ярко выраженные и высокоиндивидуализированные личности.

Ангелы в «Книге Урантии» классифицируются следующим образом:
 супернафимы;
 секонафимы;
 тертиафимы;
 омниафимы;
 серафимы;
 херувимы и сановимы.
Ангельский корпус центральной вселенной — это супернафимы, в сверхвселенной — это секонафимы, а в локальной вселенной — это серафимы с херувимами и сановимами.

Как следует из книги, есть и другие нераскрытые ангельские чины.

Изображения ангелов 
Ангелы обычно изображаются в виде светловолосых андрогинных юношей с крыльями (символ свободы духа) в белой льняной одежде с золотыми поясами.

Ангелы и астрология 
В Эпоху Средневековья сформировались представления о соотнесении ангелов-покровителей и семи известных тогда в Европе планет Солнечной системы. В средневековую Европу пришли арабские представления об ангелах-покровителях планет. Так, мусульманский мыслитель аль Барселони полагал, что Луной управляет ангел Гавриил, а Солнцем — Рафаил. В рамках Каббалы также была разработана своя система соответствий, которая позднее использовалась в прорицаниях и магии.

См. также 
 Ангел в геральдике
 Ангел в средневековой астрологии
 Демоны
 Малаика
 Падшие ангелы
 Список ангелов

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Иван Бенчев. Иконы ангелов. Образы небесных посланников. М., Интербук-Бизнес, 2005.
 Андреев И. Апокрифы. — В: Христианство: Энциклопедический словарь.
 
 Софи Бернхэм. Книга об ангелах: Размышления об ангелах от прошлого до нынешних дней, и как они касаются нашей жизни. М., Покупки на дом, 2001.
 Василий (Кривошеин), архиеп. Брюссельский и Бельгийский. Ангелы и бесы в духовной жизни по учению восточных отцов. СПб., Сатисъ, 2002, 56 с.
 Книга ангелов: Антология христианской ангелологии. СПб., Амфора, 2005, 560 с.

Ссылки 

 Angelologia. Православное учение об Ангелах 
 Ангелы в изобразительном искусстве
 Святитель Николай Сербский о святых ангелах
 Серафим (Звездинский). Ангелы

Буддийская мифология
Иудаистическая мифология
Христианская мифология
Зороастризм
Духи
Сикхизм
Понятия и термины в Библии
Книга Бытия
Рай